Our House (museum), een museum voor elektronische dansmuziek in Amsterdam
Our House (televisieprogramma), een Amerikaanse dramaserie
Our House (Britse serie). Britse televisieserie uit 1960 
Our House (miniserie uit 2022), Britse miniserie uit 2022
Our house (Graham Nash) (1970), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young, geschreven door Graham Nash
Our House (Madness) (1982), een lied van de Britse band Madness
Our House (musical), een musical gebaseerd op de muziek van Madness
Our House: the Original Songs, een compilatiealbum van Madness